Harkavy ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Harkavy (1835–1919), russisch-jüdischer Historiker und Orientalist
 Alexander Harkavy (1863–1939), jiddischer Schriftsteller, Lexikograph und Linguist
 Juliana Harkavy (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Ljubow Harkavy-Landau (1877–1941), weißrussisch-sowjetische Ärztin, Physiologin, Pharmakologin und Hochschullehrerin
 Robert E. Harkavy (* 1936), US-amerikanischer Politikwissenschaftler